Гласный среднего подъёма является гласным звуком, использующимся в некоторых языках. Характеризуется средним положением языка между гласными нижнего и верхнего подъёма.

Единственный гласный среднего подъёма, имеющий специальный символ в МФА — это ненапряжённый гласный среднего ряда среднего подъёма (Шва) ().

В русском языке ударные [о] и [е] — гласные звуки среднего подъёма.

См. также 
 Гласные средне-верхнего подъёма
 Гласные средне-нижнего подъёма

Примечания